Stati Uniti d'America
 Wiota – città della Contea di Cass, Iowa
 Wiota – città della Contea di Lafayette, Wisconsin